Евге́ний Щербако́в:
 Щербаков, Евгений Васильевич (1941—2014) — советский артист балета, балетмейстер и педагог;  солист балетной труппы Кировского (Мариинского) театра.
 Щербаков, Евгений Владимирович (род. 1969) — современный русский композитор, теоретик музыки и педагог.
 Щербаков, Евгений Николаевич (род. 1986) — российский футболист.